Aquesta és una llista de ciutats d'Angola.

Referències 

 
 City Population: Angola

Ciutats d'Angola
Llistes de ciutats